Sulymiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der ukrainischen Oblast Kiew:

 Sulymiwka (Jahotyn), Dorf im Rajon Jahotyn
 Sulymiwka (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil